Universidad de San Francisco Javier puede referirse a diversas instituciones de la Compañía de Jesús:
 Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca en Sucre (Bolivia);
 Universidad de San Francisco Javier en Antigonish (Canadá);
 Universidad de San Francisco Javier en Mérida (México);
 Universidad de San Francisco Javier en la Ciudad de Panamá.